Пётр Павлович Оба́ль (; 19 апреля 1900, с. Ободовка (ныне в Подволочисском районе Тернопольской области Украины — 26 мая 1987, Стрый) — украинский советский живописец, график и гравёр.

Биография 
Начальное художественное образование получил у известного галицкого скульптора Андрея Коверка. Благодаря ему, летом 1921 года вступил в Краковскую академиию изящных искусств. В Академии Пëтр Обаль учился в классах профессоров Владислава Яроцкого и Теодора Аксентовича, которые преподавали живопись и графику. Особенно вдохновила на творческий труд Петра Обаля графика выдающегося польского художника мастера ксилографии В. Скочиляса. Ксилография стала любимой графической техникой художника, которая принесла ему заслуженное признание.

После окончания Академии в 1926 году сразу по двум специальностям — художника и педагога, до 1956 г. преподавал рисование в средних учебных заведениях Польши, а затем УССР.

В конце 1930-х годов художник сотрудничал с украинскими журналами — оформлял для них обложки, рекламные плакаты и открытки. В 1939 г. с семьёй переселился на Лемковщину. С 1939 г. жил в Кракове.

В 1940 году в польском г. Санок П. Обаль вместе с художником Л. Гецом организовали большую выставку живописи и графики.

В конце 1941 года он был назначен преподавателем украинской гимназии, которая открылась в г. Стрые, а впоследствии — в Стрыйском педагогическом училище. С 1942 года жил в г. Стрый.

В 1945 году П. Обаль вступил в Союз художников СССР.

В 1950 г. был репрессирован и выслан в восточную Россию. В 1956 году П. Обаль смог вернуться на родину. Реабилитирован.

Творчество 
П. Обаль — известный художник двухмерного пространства.

Автор более 500 произведений живописи, графики, прикладного искусства, экслибриса и др.

Избранные работы 
Живописные произведения:
 «Автопортрет» (1926),
 «Молодой рыбак» (1930),
 «Девушка» (1930-е),
 «Золотое Подолье» (1931),
 «Портрет жены» (1932),
 «Женский профиль» (1936),
 аллегорические картины: «День и ночь» (1927), «Аллегория» (триптих 1928), "Четыре поры год"а (1933),
 «Лемковские нивы» (1939),
 «Дымы» (1939),
 «Жертвы войны» (1945),
 «Карпатские ивы» (1958);

Графические работы:
 «На базар» (1926),
 «Безработные» (1933),
 «Каменщик» (1935),
 «Знакомство с Карпатами» (1964),
 «Апрель» (1966).

Серия гравюр с портретами известных украинских писателей — Л. Украинки, И. Франко, Т. Шевченко, И. Котляревского, Г. Квитки-Основьяненко, В. Стефаника, П. Тычины, М. Коцюбинского и др.

Участник многих художественных выставок.

Сейчас картины П. Обаля сохраняются во Львовской галерее искусств, кабинете искусства Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины и в квартире-музее П. Обаля в Стрые.

В Национальном музее им. А. Шептицкого во Львове (в фондах графики и современной живописи) представлена коллекция, которая насчитывает 8 живописных и 60 графических работ мастера. Многие произведения Обаля находятся в частных коллекциях Украины, Польши, США и др.

Литература 
 Обаль Петро (19.04.1900-26.05.1987) - український живописець і графік //Митці України. - К., 1992. - С. 428.

Ссылки 
 [leksika.com.ua/13510622/ure/obal Петро Павлович Обаль] 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Художники Украины
Художники СССР
Графики Украины
Гравёры СССР
Графики СССР
Выпускники Краковской академии искусств
Педагоги Украины
Члены Союза художников СССР
Родившиеся в 1900 году
Родившиеся 19 апреля
Родившиеся в Подволочисском районе
Умершие в Стрые
Умершие в 1987 году
Умершие 26 мая
Репрессированные в СССР